Федера́льная автомоби́льная доро́га  (до 2010 — ) (Челябинск — Троицк до границы с Республикой Казахстан (МАПП «Бугристое»), далее — на Костанай, Караганду, Балхаш, Алма-Ату) проходит по Челябинской области. Протяжённость — 150 км.

Дорога М36 является частью европейского маршрута  и азиатского маршрута .

На картах, выпущенных в СССР, к М-36 также относится дорога Челябинск — Свердловск протяжённостью 210 км, в настоящее время считающаяся подъездом от  к Екатеринбургу. Южная часть советской дороги , идущая по территории Казахстана, сохранила номер .

В 2010 номер дороги изменён на .

От Челябинска до Еманжелинска трасса 4-полосная c двумя проезжими частями и ограждением между ними, далее до границы — 2-полосная с одной проезжей частью.

Маршрут трассы и населённые пункты, расположенные вдоль неё

Примечания 

Автомобильные дороги федерального значения России
Автомобильные дороги Челябинской области